Даниэль Роуз Коллинз (; родилась 13 декабря 1993 года в Сент-Питерсберге, США) — американская  теннисистка; финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022); полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2019); победительница двух турниров WTA в одиночном разряде; финалистка Кубка Федерации (2018) в составе национальной сборной США.

Биография 

Родители Уолтер и Кэти; есть старший брат Джоэл. Даниэль Коллинз начала играть в теннис в возрасте трёх лет со своим отцом. Любимое покрытие — хард.

Во второй половине марта 2018 года на крупном турнире в Майами Коллинз добилась лучшего результата в карьере — она сыграла в полуфинале, пробившись в основную сетку из квалификации. По ходу соревнования Коллинз переиграла Ирину-Камелию Бегу, Коко Вандевеге, Донну Векич, Монику Пуиг, Винус Уильямс. Проиграла Елене Остапенко из Латвии.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису 2019 года Коллинз достигла полуфинальной стадии, где уступила Петре Квитовой. По ходу турнира американка обыграла Сачию Викери, Анжелику Кербер, Анастасию Павлюченкову, Каролину Гарсия.

В апреле 2019 года участвовала в турнире WTA в Чарльстоне (США), где дошла до четвертьфинала, но проиграла теннисистке из Пуэрто Рико Монике Пуиг в двух сетах.

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла во втором раунде датчанке Каролин Возняцки в трёх сетах.

На Открытом чемпионате Франции 2020 года в третьем круге обыграла 11-ю сеянную Гарбинье Мугурусу (7:5, 2:6, 6:4), а в четвёртом круге 30-ю сеянную Унс Джабир (6:4, 4:6, 6:4). В четвертьфинале Коллинз проиграла американке Софии Кенин (4:6, 6:4, 0:6).

Открытый чемпионат Австралии 2022 стал значительным прорывом в карьере Даниэль. Победная поступь американки была прервана лишь в финале — матч за звание чемпионки Коллинз проиграла первой ракетки мира Эшли Барти со счетом 3:6, 6:7(2), ведя по ходу второго сета со счётом 5:1.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (3)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (9)

Победы (5) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты США